Clypeosphaeriaceae är en familj av svampar. Clypeosphaeriaceae ingår i ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Kolkärnsvampar
Clypeosphaeriaceae